Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Canter e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Lan Bale e Mark Kaplan 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Tom Kempers /  Michael Zimmerman (primo turno)
 Alois Beust /  Bertrand Lemercier (quarti di finale)

 Lan Bale /  Mark Kaplan (finale)
 Jonathan Canter /  Jeff Tarango (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1993